Floridense – abitanti di Florida (Argentina)
Floridense – abitanti di Flórida Paulista
Floridense – abitanti di Flórida